Степово́е (; до 2016 г. Пролета́рское) — село, Чернещинский сельский совет, Боровский район, Харьковская область, Украина.

Код КОАТУУ — 6321084509. Население по переписи 2001 г. составляет 121 (56/65 м/ж) человек.

Географическое положение 
Село Степовое находится между сёлами Чернещина и Червоный Став на расстоянии около 1 км.

История 
 1918 — дата основания.
 2016 год — село Пролетарское переименовано в Степовое.

Экономика 
 В селе есть молочно-товарная ферма.

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины

Примечания 

Переименованные населённые пункты Украины
Населённые пункты Боровского района (Харьковская область)